La famille Toupot de Bévaux est une famille française de Haute-Marne, dont deux membres ont été députés au .

Personnalités 
 Henri Simon Toupot de Bévaux (1759-1845), député de la Haute-Marne ;
 Henri Camille Toupot de Bévaux (1800-1858), député de la Haute-Marne, fils du précédent.

Famille française
Famille de Champagne